Raimo Manninen est un nom pouvant désigner:

 (1940-2009), skieur alpin finlandais
 (né en 1955), athlète finlandais en lancer du javelot

Voir aussi

Manninen, Raimo